Towarzystwo Karpackie w Polsce
 Towarzystwo Karpackie (Karpathenverein) – węgiersko-niemiecka (Magyarországi Kárpát Egyesület) oraz niemiecka organizacja działająca w Austro-Węgrzech i Czechosłowacji (1869-1945)

Przypisy